

Nom de famille 

 Jane Cobden (1851-1947), personnalité politique et de l'éducation britannique 
 Richard Cobden (1804-1865), industriel et un homme d'État britannique

Toponymie

Australie 
 Cobden (Victoria)

Canada 
 Cobden (Ontario)

États-Unis 
 Cobden ;
 Cobden, ville dans le Minnesota.

Nouvelle-Zélande 
 Cobden (Nouvelle-Zélande)

Voir aussi 
 Traité Cobden-Chevalier, traité de libre-échange négocié par Richard Cobden.